Domitianus ist der Name folgender Personen:
 Domitianus (Gegenkaiser) († 271), römischer Gegenkaiser in Gallien
 Domitianus (Prätorianerpräfekt) († 354), römischer Prätorianerpräfekt

Domitianus ist das Cognomen folgender Personen:
 Gaius Arrius Domitianus, römischer Centurio
 Lucius Domitius Domitianus († 298), römischer Gegenkaiser in Ägypten

Siehe auch
 Domitian (Begriffsklärung)
 Domitia